Vilma est un patronyme et prénom féminin pouvant désigner:

Patronyme
Jonathan Vilma (né en 1982), joueur américain de football
Michèle Vilma (1932-2019), mezzo-soprano française

Prénom
 (née en 1999), joueuse suédoise de football
Vilma Bánky (1901-1991), actrice américaine du cinéma muet
Vilma Bardauskienė (née en 1953), athlète lituano-soviétique
 (1810-1851), écrivain hongroise
 (née en 1946), sprinter jamaïcaine
 (née en 1963), actrice tchèque
Ana Vilma de Escobar (née en 1954), femme politique salvadorienne
Vilma Degischer (1911-1992), actrice autrichienne
 (1911-2007), actrice américaine
Vilma Egresi (1936-1979), kayakiste hongroise
Vilma Espín (1930-2007), révolutionnaire et femme politique cubaine
 (1940-2014), actrice argentine
Vilma Fuentes (née en 1949), écrivaine mexicaine
Vilma Glücklich (1872-1927), féministe et pacifiste hongroise
 (1928-2005), artiste visuelle portoricaine
 (née en 1932), actrice britannique
Vilma Hugonnai (1847-1922), première femme médecin hongroise
 (1926-2012), scientifique de la radiation australien
 (née en 1960), femme politique argentine
 (1906-2008), actrice et astrologue slovaque
 (née en 1971), écrivaine de science-fiction tchèque
Vilma Kovács (1883-1940), psychanalyste hongroise
Vilma Lwoff-Parlaghy (1863-1923), portraitiste hongroise
 (née en 1954), avocate et juge hondurienne
Vilma Nenganga (née en 1996), joueuse angolaise de handball
Vilma Owino (née en 1993), joueuse kényane de basket-ball
 (1839-1919), aristocrate hongroise
 (née en 1960), coureuse longue distance costaricaine
 (née en 1958), poète portoricaine
Vilma Rimšaitė (née en 1983), coureuse cycliste lituanienne
 (née en 1954), femme politique argentine
 (née en 1966), compétitrice lituanienne en course d'orientation
 (1926-1995), espérantiste canadien
Vilma Silva (née en 1997), joueuse angolaise de handball
 (née en 1943), activiste américaine des droits civiques
 (née en 1953), actrice philippine
 (née en 1995), joueuse finlandaise de hockey sur glace
 (née en 1993), joueuse finlandaise de hockey sur glace
Vilma von Webenau (1875-1953), compositrice autrichienne
Vilma Zamora, modèle mexicaine

Voir aussi

Homonymie de prénom
Prénom anglais
Prénom espagnol
Prénom estonien
Prénom finlandais
Prénom lituanien
Prénom slovaque
Prénom tchèque